Futbolnyj klub Sevastopol (ukrajinsky: Футбольний клуб «Севастополь») byl ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Sevastopol. Klub byl založen v roce 2002 jako PFK Sevastopol, tento název užíval do roku 2012. Po anexi Krymu v roce 2014 byl klub rozpuštěn a na jeho místě byl založen nový klub FK SKČF Sevastopol.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Sevastopol s kapacitou 3 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 2002 – PFK Sevastopol (Profesijnyj futbolnyj klub Sevastopol)
 2012 – FK Sevastopol (Futbolnyj klub Sevastopol)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Sevastopol-2 

Sevastopol-2 byl rezervní tým Sevastopolu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2012/13, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 9. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2013.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky  

Zaniklé ukrajinské fotbalové kluby
Zaniklé fotbalové kluby na Krymu
Fotbalové kluby založené v roce 2002
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014
Sport v Sevastopolu